Kaschani (persisch کاشانی) ist eine Nisba, die auf die Herkunft aus der Stadt Kaschan in Iran hinweist. 

Namensträger

 Abd ar-Razzaq al-Kaschani (geboren zwischen 1252 und 1261, gestorben zwischen 1329 und 1335), Mystiker 
 Abol-Qasem Kaschani (1882–1962), Geistlicher
 Kamal-ol-Molk (1847–1940), Maler (eigentlich Mohammad Ghaffārī Kāschānī)
 Muhsin Faiz Kaschani (1598–1680), zwölferschiitischer Mystiker und Dichter

en:Kashani
fa:کاشانی